Wadlow puede hacer referencia a:
 Jeff Wadlow, un Director, productor, guionista y actor estadounidense; o
 Robert Wadlow, el hombre más alto de la historia del cual existen evidencias irrefutables.